Рі́ко Фа́та (,  12 лютого 1980, Су-Сент-Марі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1995 року виступами за клуб «Су-Сент-Марі Грейхаунд» (ОХЛ).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Атланта Трешерс», «Вашингтон Кепіталс», «Адлер Мангейм», «Біль» та «Женева-Серветт».

Загалом провів 230 матчів у НХЛ.

Нагороди та досягнення 
 Нагорода Джека Фергюсона — 1996.
 Срібний медаліст молодіжного чемпіонату світу 1999.
 Володар Кубка Колдера в складі «Сент-Джон Флеймс» — 2001.
 Чемпіон Німеччини в складі «Адлер Мангейм» — 2007.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Азіаго»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Біля»
Хокеїсти «Женева-Серветт»
Хокеїсти «Лозанни»
Хокеїсти ГІФК
Італійці Канади
Уродженці Су-Сент-Марі (Онтаріо)